

Ігровка — річка в Удмуртії, права притока Кіясовки
 Ігровка — присілок, Янаульський район, Башкортостан